De wereldkampioenschappen badminton is een jaarlijks terugkerend toernooi tussen badmintonners georganiseerd door de BWF.

De eerste wereldkampioenschappen badminton werden georganiseerd in 1977 in Malmö. Het toernooi werd destijds om de drie jaar georganiseerd. In het begin had de toenmalige IBF problemen het toernooi te organiseren, omdat het jaar erna de rivaliserende World Badminton Federation (die later in de IBF, nu de BWF, opging) een vergelijkbaar toernooi organiseerde. In 1983 werd besloten het toernooi om de twee jaar te organiseren. In 2006 werd beslist het toernooi ieder jaar te organiseren, met als uitzondering de Olympische jaren.

Locaties 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van landen en steden waar het toernooi heeft plaatsgevonden. In deze tabel zijn de gastlanden van 2014 en 2015 ook verwerkt.

Van 1989 tot 2001 werden de wereldkampioenschappen aansluitend aan de Sudirman Cup gespeeld op dezelfde locatie.

Medaillewinnaars 

Tijdens de wereldkampioenschappen valt de suprematie van China op. Van de 110 titels die tot en met 2015 zijn verspeeld, won China er 61. Tijdens het toernooi in 1987 in eigen land won het zelfs alle vijf de titels, een unicum. China herhaalde die prestatie in 2010 in Parijs en 2011 in Londen. Indonesië volgt op grote afstand met 21 titels. Het beste Europese land is Denemarken met 9,5 titels. Wat ook opmerkelijk is, is dat slechts 10 verschillende landen een titel wisten te pakken.

Hieronder volgt een overzicht van het aantal titels dat een land per toernooi won.